Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

Толковый словарь русского языка Ушакова даёт следующее определение слова консервировать:

«Превратить (превращать) в консервы (спец.). К. грибы. К. фрукты. Консервированная рыба. 2. Предохранить (предохранять) от гниения или разрушения посредством каких-н. особых мер, операций (спец.). К. деревянное сооружение (пропитывая предохранительными веществами). К. внутренности животного в спирте. 3. Замедлить (замедлять), приостановить (приостанавливать) развитие, действие, деятельность чего-н. (книжн.). К. какое-н. начинание. К. предприятие.»

 Консервация (археология) — сохранение материального наличия археологического памятника и археологических находок.
 Консервация (архитектура) — стабилизация физического состояния и сохранение сооружений, их остатков и руин.
 Консервация древесины — способ уменьшения риска повреждения в результате действия внешних факторов строительных конструкций и изделий из дерева.
 Консервация предприятий — приостановка фабрик, заводов и других предприятий на неопределённый срок и сохранение оборудования от порчи во время бездействия.
 Консервация (техника) — мероприятия, обеспечивающие временную защиту от коррозии металлических изделий, машин и механизмов. Методы консервации основаны на изоляции изделий от внешней среды (герметизация, нанесение защитных плёнок или покрытий) и торможении процессов коррозии с помощью инертных газов и веществ, снижающих скорость химических реакции. Для консервации применяются специальные консервационные масла, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и присадки.
 Консервация органов и тканей — консервация живых органов и тканей в трансплантологии.
 Консервация органов и тканей — консервация мёртвых органов и тканей для исследований и обучения в анатомии, патологической анатомии, судебно-медицинской экспертизе, физиологии и т. д.

См. также 
 Консервирование (продуктов питания)

Примечания 

Консервы